Prvu A odbojkašku ligu, najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2005./06. je peti put zaredom osvojila ekipa "Mladost" iz Zagreba.

Sustav natjecanja

Sudionici 
 Cvjeta Zuzorić 1971 - Dubrovnik  (Cvijeta Zuzorić)  
 Grobničan - Čavle 
 Kaštela DC - Kaštel Stari, Kaštela  (Kaštela Dalmacijacement RMC)  
 Mladost - Zagreb M 
 Nova Banka - Pula  (OTP Banka) 
 Pivovara Osijek - Osijek 
 Rijeka KWSO - Rijeka 
 Split 1700 - Split 
 Šibenik - Šibenik  (Šibenik Freeport)  
 Tifon Azena - Velika Gorica  (Azena)  M 
 Vibrobeton - Vinkovci 
 Zagreb - Zagreb 
M nisu igrale prvi dio 1. A lige, igrale MEVZA ligu

Ljestvice i rezultati

1. A liga - Prvi dio

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Doigravanje 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

Povezani članci 
 1. B HOL za žene 2005./06.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2007/2008, ISSN 1330-2523, Zagreb, 2008., str. 389-390  
 hos.hr, (2005/06) ''Poredak - Liga (1A liga žene - prvi dio), wayback arhiva  
 hos.hr, (2005-06) 1A liga žene - Raspored, wayback arhiva  
 ok-grobnican.hr, Rezultati - 2005/06, prostupljeno 8. veljače 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", 2006. godina, pristupljeno 8. veljače 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 42, god. LXIII, objavljeno 13. veljače 2006., str. 27 ("sport"; 1. A liga - Prvi dio - 18. kolo - rezultati i ljestvica), preuzeto 8. veljače 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 91, god. LXIII, objavljeno 3. travnja 2006., str. 23 ("sport"; Liga za prvaka - 10. kolo - rezultati i ljestvica), preuzeto 8. veljače 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 94, god. LXIII, objavljeno 6. travnja 2006., str. 39 ("sport"; četvrtzavršnica - "Pivovara Osijek" - "OTP Banka" - 1. utakmica), preuzeto 8. veljače 2021.
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 95, god. LXIII, objavljeno 7. travnja 2006., str. 39 ("sport"; četvrtzavršnica - 1. utakmice), preuzeto 8. veljače 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 97, god. LXIII, objavljeno 9. travnja 2006., str. 34 ("sport"; "Nova Banka" - "Pivovara Osijek" - 2. utakmica), preuzeto 8. veljače 2021.
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 98, god. LXIII, objavljeno 10. travnja 2006., str. 29 ("sport"; četvrtzavršnica - druge utakmice), preuzeto 8. veljače 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 101, god. LXIII, objavljeno 13. travnja 2006., str. 33 ("sport"; četvrtzavršnica - "Pivovara Osijek" - "OTP Banka" - 3. utakmica), preuzeto 8. veljače 2021. 
  

 

2005-06